Fransyska kan avse:

 Fransyska –  femininform av fransman
 Fransyska (kött) – en styckningsdetalj på nötkött
 Fransyskan, vardaglig beteckning på 15,5 cm haubits F